Amerikai Egyesült Államok
 Northampton (Massachusetts)
 Northampton (Fulton megye, New York)
 Northampton (Suffolk megye, New York)
 Northampton (Pennsylvania)
 Egyesült Királyság
 Northampton (Northamptonshire)